ДНК может означать:

 ДНК — сокр. от дезоксирибонуклеиновая кислота.
 «» — фильм 2020 года.

См. также 
 DNK Russia (компания «ДНК-Рус») — российский дизайнерский бренд по производству семейной одежды и аксессуаров.